Il singolare dell'Istanbul Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma Agnieszka Radwańska l'ha battuta in finale 6–3, 6–2.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Elena Dement'eva (finale)
 Agnieszka Radwańska (campionessa)
 Nadia Petrova (quarti)
 Ol'ga Govorcova (quarti)

 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Akgul Amanmuradova (semifinali)
 Jill Craybas (quarterfinali)
 Cvetana Pironkova (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Istanbul Cup 2008